Pierre Besnard peut désigner : 
 Pierre Besnard (1886-1947), syndicaliste français ;
 Pierre Besnard (1741-1808), ingénieur français ;
 Pierre Besnard (1966-), haut fonctionnaire français, ancien chef de cabinet du président de la République française, François Hollande.